Пишурка (болг. Пишурка) — село в Болгарии.
 Пишурка, Кресто (1823—1875) — болгарский поэт.

Примечания